Ива́н Щу́кин:
 Щукин, Иван Иванович (1862—1908) — русский филолог, основатель Высшей русской школы в Париже.
 Щукин, Иван Семёнович (1885—1985) — советский физико-географ, профессор МГУ.
 Щукин, Иван Фёдорович (1909—1985) — Герой Советского Союза.